Вентас-де-Уэльма () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 43 км². Население — 704 человека (на 2010 год). Расстояние — 26 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Ventas de Huelma realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de las Ventas de Huelma en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de las Ventas de Huelma en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Гранады